

Persone 
 Lorenzini – cognome italiano
 Antonio Lorenzini – Croce di Cavaliere al Merito e Giusto tra le nazioni
 Antonio Lorenzini – pittore italiano
 Augusto Lorenzini – funzionario e politico italiano
 Carlo Lorenzini (Carlo Collodi) – scrittore italiano, autore di Pinocchio
 Davide Lorenzini – tuffatore italiano
 Edmondo Lorenzini – ex calciatore italiano
 Francesco Lorenzini – custode dell’Arcadia dal 1728 al 1743.
 Giovanni Antonio Lorenzini – incisore italiano
 Giacomo Lorenzini – calciatore italiano
 Giovanni Lorenzini – presidente del Milan nel 1935-1936
 Leopoldo Lorenzini – fra i presunti testimoni del disastro aereo del Volo BOAC 781
 Lorenzo Lorenzini – matematico italiano
 Orlando Lorenzini – generale italiano
 Paolo Lorenzini – scrittore italiano, nipote di Carlo
 Pietro Lorenzini – calciatore italiano, di ruolo attaccante. 
 Roberto Lorenzini – calciatore italiano
 Rutilo Felipe Pozos Lorenzini – vescovo della sede titolare di Saatfis, in Algeria

Cognomi composti 
 Giuseppe Roselli Lorenzini – ammiraglio italiano

Altro 
Organo Ghilardi-Lorenzini – Organo storico della Chiesa di San Francesco (Prato)

 Ampolle di Lorenzini – organi di alcuni specie di pesci.